Pernod peut désigner :

Patronyme 

 Henri-Louis Pernod, distillateur suisse, créateur de l'entreprise Pernod.

Entreprises 

 Pernod, entreprise française fondée par Henri-Louis Pernod ;
 Pernod, une marque de boisson anisée créée par l'entreprise sus-nommée ;
 Pernod Ricard, entreprise française, née en 1975 de la fusion des entreprises Pernod et Ricard.

Cyclisme 

 De 1958 à 1987, le challenge Pernod a récompensé les meilleurs coureurs cyclistes de la saison.

Homonymie de patronyme